Tostão - um ex-futebolista brasileiro.
Luís Antônio Fernandes - outro ex-futebolista brasileiro conhecido como Tostão
Tostão (moeda)
Boerhavia hirsuta, planta também conhecida como erva-tostão

Desambiguação